Doline peut désigner :
 Doline, village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Prnjavor et dans la République serbe de Bosnie ;
 Doline, village de Serbie situé dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Kanjiža et dans le district du Banat septentrional ;
 une doline, dépression dans un terrain karstique, dont le fond est en général plat et fertile, lorsqu'il n'est pas noyé.
 Doline : patronyme russe:
 Anton Doline (1976): critique de cinéma russe
 Veronika Dolina (1956): chanteuse, autrice-compositrice, poétesse russe
Homonymie de localités